No somos nada, puede referirse a: 

 No somos nada (1987), álbum de La Polla Records.
 No somos nada (1990), álbum de Nosequien y Los Nosecuantos.